Obizzo d’Este ist der Name folgender Personen:
* Obizzo I. d’Este (??–1193), Markgraf von Este
 Obizzo II. d’Este (um 1247–1293), Signore von Ferrara, von Modena und von Reggio nell’Emilia
 Obizzo III. d’Este (1294–1352), Herr von Ferrara und von Modena